est un livre de 1980 écrit par le philosophe John Finnis, il s'agit d'une contribution fondamentale à la philosophie du droit et une reformulation de la doctrine de la loi naturelle. Le travail a été commandé par Herbert Hart pour la série Clarendon.

Aperçu 

John Finnis soutient que la théorie sociale ne peut pas être libre contrairement véritable à l'éthique thomiste, il commet un sophisme naturaliste. Il fonde sa théorie politique et juridique aristotélicienne radicalement reformulé sur le dialectique défendant les premiers principes de la raison pratique et les principes méthodologiques de pratique raisonnable (morale). Il défend les biens humains fondamentaux suivants : la vie, la connaissance, le jeu, l'expérience esthétique, la sociabilité (l'amitié), la morale et la religion.

Critiques 

Le professeur de philosophie Stephen Buckle voit l'œuvre de John Finnis comme plausible, mais note que les exigences de base de la pratique raisonnable est plus controversée. Stephen Buckle voit dans l'œuvre de John Finnis du  comme prévu, à la fois, pour écarter le conséquentialisme de l'éthique et aussi pour soutenir le point de vue moral de l'Église catholique sur un éventail de questions litigieuses, y compris la contraception et la masturbation, qui, selon lui, sape sa plausibilité.

Voir aussi 

 John Finnis
 Robert P. George

Sources

Notes et références

Bibliographie 

 .
 .

Liens externes 

 
  Natural Law and Natural Rights via Oxford University Press.
 .

Philosophie du droit
Essai sur la philosophie
Essai en anglais
Essai paru en 1980
1980 en philosophie